Дахбед () — топоним:

 Дахбед — посёлок в Узбекистане.
 Дахбед — село в Таджикистане.